Hindenburgturm ist der Name folgender Türme:

in Deutschland:

 Hindenburgturm, früherer Name für den Dr.-Hönlein-Turm, Aussichtsturm auf dem Stengerts im Spessart, Bayern, siehe Stengerts #Aussichtsturm
 Hindenburgturm, früherer Name für den Moritzbergturm, Aussichtsturm auf dem Moritzberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hindenburgturm, früherer Name für den Wasserturm in Finow, Landkreis Barnim, Brandenburg, siehe Messingwerk Finow #Besondere Bauwerke
 Hindenburgturm,  Aussichtsturm in Dabringhausen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Dabringhausen #Vereine
 Hindenburgturm, Aussichtsturm in Berus, Landkreis Saarlouis, Saarland, siehe Orannakapelle #Ehemaliger Aussichtsturm
 Hindenburgturm, Museums- und Aussichtsturm in Bexbach, Saarpfalz-Kreis, Saarland, siehe Bexbach#Hindenburgturm
 Hindenburgturm (Riegelsberg), Kriegerdenkmal in Riegelsberg, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

in Namibia:
 Hindenburgturm (Namibia), historische militärische Befestigungsanlage

in Polen:
 Hindenburgturm, Aussichtsturm bei Jugów (Nowa Ruda), Woiwodschaft Niederschlesien, Powiat Kłodzki
 Hindenburgturm, Turm des Tannenberg-Denkmals bei Hohenstein (Olsztynek), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Olsztyński